Св'ятий Петро (, ).
 Шарль Сен-П'єр — французький публіцист
 Жорж Сен-П'єр — канадський спортсмен французького походження

 Сен-П'єр — франкомовне містечко в Манітобі
 Сен-П'єр — місто, адміністративний центр володінь Франції Сен-П'єр і Мікелон.
 Сен-П'єр — місто на острові Мартиніка, що зазнало катастрофічних руйнувань під час виверження вулкана Мон-Пеле 1902 року.
 Сен-П'єр — острів в Атлантичному океані на півдні від Ньюфаундленда.
 Сен-П'єр () — муніципалітет в Італії, у регіоні Валле-д'Аоста.